Jeanette – hiszpańska piosenkarka
 Jeanette – imię żeńskie

Zobacz też 
 Jeannette